Robert Eisele ist der Name folgender Personen:

* Robert Eisele (Drehbuchautor) (* 1948), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent 
 Robert Eisele (Tennisspieler) (* 1966), deutscher Tennisspieler